El Gran Premio de Malasia de Motociclismo de 1994 fue la segunda prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 1994. Tuvo lugar en el fin de semana del 8 al 10 de abril de 1994 en el Circuito de Shah Alam.

Resultados 500cc

Resultados 250cc

Resultados 125cc

Referencias 

1994